Vinaver ist der Familienname folgender Personen:

 Chemjo Vinaver (1895–1973), jüdischer Dirigent, Komponist und Musikwissenschaftler
 Eugène Vinaver (1899–1979), französischer Romanist und Mediävist russischer Herkunft, der in England lehrte
 Michel Vinaver (1927–2022), französischer Dramatiker
 Steven Vinaver (1936–1968), US-amerikanischer Dramatiker und Regisseur

Siehe auch:

 Winawer